Sharks — многозначное слово.
 Sharks — британская рок-группа.
 Sharks — шестнадцатый студийный альбом британской рок-группы UFO.
 Sharks Keep Moving — недолго существовавшая группа из Сиэтла.
 Сан-Хосе Шаркс — американский хоккейный клуб, выступающий в НХЛ.

См. также 
 Акула (значения)
 Акулы (значения)